Фурно:
 Фурно, Джованни (1748—1937) — итальянский теоретик, композитор и музыкальный педагог.
 Фурно, Карло (1921—2015) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Фурно, Леон (1867—1953) — французский юморист, драматург и шансонье, сменивший фамилию на Ксанроф.